Indicazione geografica protetta – marchio di qualità svizzero
 Indicazione geografica protetta – marchio di qualità dell'Unione europea